Růžová bezeichnet:

 Růžová (Rosendorf), eine Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien.
 Růžová (Rosengarten), eine Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien.
 Růžová (Rosendorf), eine Wüstung auf den Fluren von Rýmařov, Okres Bruntál, Tschechien.